Thang Long – antico nome di Hanoi
Città imperiale di Thang Long – sito storico di Hanoi